

Geografia 
Tosi – frazione del comune di Reggello, città metropolitana di Firenze

Persone 

 Christina Tosi (1981) – chef statunitense
 Francesco Maria Tosi Beleffi (1937-2014) – dirigente pubblico italiano
 Giorgio Sturlese Tosi (1970) – giornalista e saggista italiano
 José Antônio Aparecido Tosi Marques (1948) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Simone Baldini Tosi (1973) – cantautore italiano
 Simonetta Tosi, nata Simonetta Landucci (1937-1984) – biologa e medico italiana

Altro
 Franco Tosi Meccanica – azienda metalmeccanica italiana di Legnano
 Cantieri navali Tosi di Taranto – cantiere navale italiano creato dalla Franco Tosi Meccanica
 Villa Ottolini-Tosi – villa di Busto Arsizio